wólka – osada założona na surowym korzeniu z zastosowaniem dla jej nowych mieszkańców ulgi na zagospodarowanie.

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 65, w tym 31 podstawowych

Miejscowości na Białoruś 
 Wólka – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie brzeskim
 Wólka – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie drohiczyńskim, w sielsowiecie Antopol
 Wólka – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie drohiczyńskim, w sielsowiecie Braszewicze
 Wólka – agromiasteczko w obwodzie brzeskim, w rejonie drohiczyńskim, w sielsowiecie Niemierza
 Wólka – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie iwacewickim
 Wólka – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie janowskim
 Wólka – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie kamienieckim
 Wólka – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie lachowickim
 Wólka – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie żabineckim

Miejscowości na Ukrainie 
 Wólka – wieś w obwodzie wołyńskim, w rejonie koszyrskim

Inne 
 Wólka – dawna wieś w woj. zachodniopomorskim, pow. kołobrzeskim, gminie Kołobrzeg

Zobacz też

Linki zewnętrzne